Beolchi è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Biolcati, Biolchi, Biolchini, Bolcato.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente lombardo, è presente prevalentemente nelle province di Milano e Pavia.

Potrebbe derivare dalla beolca o biolca, unità agraria utilizzata in Emilia, Lombardia e Veneto.

In Italia conta circa 105 presenze.

Biolchi compare nelle province di Cremona, Piacenza, Mantova e Pistoia; Biolchini è modenese; Bolcato è veneto; Biolcati compare nel ferrarese, nel rodigino e nel bolognese.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani